Premier gouvernement Jean-Marc Ayrault, du  au  ;
 Deuxième gouvernement Jean-Marc Ayrault, du  au .

Voir aussi 
 Jean-Marc Ayrault
 Historique des gouvernements de la France